Hope kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick William Hope
 Sylvia Hope
 John Hope

Robotskapade auktorsförkortningar